Каратыгина — женская форма фамилии .
 
 Каратыгина, Любовь Осиповна (настоящая фамилия Дюр, более известна как Дюрова; 1805—1828) — драматическая артистка Императорского петербургского театра.
 Каратыгина, Софья Васильевна (более известна как Биркина; 1811—1861) — российская оперная певица (сопрано).